Molí de la Torre (Bigues)
 Molí de la Torre (la Bisbal d'Empordà)
 Molí de la Torre (el Far d'Empordà)
 Molí de la Torre (Cambrils)
 Molí de la Torre (la Riera de Gaià)